Billy Preston (1946–2006) – amerykański muzyk soulowy, wokalista, organista, pianista i kompozytor
 Billy Preston (ur. 1997) – amerykański koszykarz